Il doppio del torneo di tennis Masaveu of Asturies 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fred McNair e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Raúl Ramírez 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Raúl Ramírez (finale)

  Fred McNair /  Sherwood Stewart (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Masaveu of Asturies 1977